Sirene (Mermaids) – romanzo di Patty Dann del 1986
 Sirene (Mermaids) – film del 1990 diretto da Richard Benjamin
 Mermaids – album del 1990, colonna sonora di Sirene